Brauner:
 Josef Brauner
 Wincenty Brauner